Мустай Карим — многозначное название и имя:

 Мустай Карим (1919—2005) — башкирский поэт, писатель и драматург, Герой Социалистического Труда.
 Мустай Карим (теплоход) — первый четырёхпалубный пассажирский речной теплоход проекта PV300.

См. также 
 Карим